Le championnat d'Algérie de football 1963-1964, nommé Division d'Honneur, est la deuxième édition du championnat d'Algérie de football. Il est subdivisé en trois ligues régionales : Alger, Oran et Constantine. Les vainqueurs de chaque ligue disputent un tournoi final afin de désigner le champion national.

L'USM Annaba s'adjuge le titre de champion d'Algérie en s'imposant en finale face au NA Hussein Dey.

Résumé de la saison 
Dans la Ligue d'Alger, le NAHD devance le CRB à la différence de buts particulière (1-1 à l'aller, 2-0 au retour), et ce, malgré un goal average défavorable. Scénario quelque peu similaire à Oran où l'ASMO prend le meilleur sur le MCO grâce aux confrontations directes (2-2 et 1-0) ainsi que le goal average.

Compétition 
Les classements sont basés sur le barème de points suivant : victoire à 3 points, match nul à 2 et défaite à 1 point.

Algérois

Classement

Calendrier

Résultats 

(*) NAHD-CRB.. joué le 31 mai 1964...Stade des annassers (Alger)

(*) CRB / JSK joué au stade des ruisseaux (Alger)

Meilleurs buteurs 
Après la  journée.

Oranie

Classement

Effectifs 
Les équipes types des 17 clubs de l'Ouest :
ASM Oran : Zoubir, Beka, Djillali, Zaiter, Noureddine, Moussa, Larbi, Bekhloufi, Pons, Zrégo, Bendida.
CA Planteurs : Mescari, Habib, Loumi, Kouider, Ali, Rais, Hamani, Mekhaissi, Hasni, Sabi, Bouzidi.
CC Sig : Fellah, Dupuis, Ghaideni, Sid Larbi, Frik, Chouaf, Baghdad, Abdi, Benhalima, Touiza, Lalaoui.
CR Témouchent : Driss, Moulay, Ikhlef, Siki, Benouar, Berrichi, Djems, Benayad, Tayeb, Said, Touati.
EM Oran : Lagha, Nehari, Toto, Bonoda, Kefaiti, Ghouti, Benghalem, Keloua, Benaissa, Abdelhalim, Boumaza.
ES Mostaganem : Ould Moussa, Benmohamed, Ould El-Bey, Benaissa (2), Zidane Charef, Asmal, Belagraa, Soudani, Benameur, Maouche, Benaissa (1).
GC Mascara : Boukahla, Meskine, Khemliche, Ghezar, Tchico, Ghomis Hamid, Maamar, Sellam, Saadoun Abdelkader, Bouaricha, Djaker.
JSM Tiaret : Krimo, Banus, Kadri, Ali Haous, Bermati, Skander, Tahar, Souidi, Madjid, Okachat.
MC Oran : Larbi, Ouis, Beddiar, Hamadi, Boukha, Belgot, Krimo, Fréha, Hamida, Belabbés, Meguenine.
MC Saida : Benalioua, Benyamina, Moulay, Bourahla, Fezza, Amara, Sahraoui, Kerroum, Kebaili, Tlemcani, Kefifah.
Perrégaux GS : Loubet, Maamar, Lakdjah, Sassi (1), Sassi (2), Timizert (1), Chemkhi, Amamra, Timizert (2), Chatou.
OM Arzew : Goujon, Hamen, Feghoul, Zitouni, Merabet ; Ould Cheikh, Terbagh, Bedrani, Lazmari, Boudenia, Boulendjas.
RC Oran : Malti, Hadj, Ayadi, Seghir, Fouatih, Bachir Hamou, Tamengo, Said, Dehim, Daho.
RC Relizane : Bennaka, Belkhodja, Bouchrit, Bensetti, Bahloul, Bengamra, Ghalaimia, Benadda, Radaoui, Saffaf 1, Benaissa, Saffa 2.
SCM Oran : Ouanes, Hocine, Ali Cherif, Bounif, Cherraka, Drief Houari, Boukhachba, Benzemmou, Bouhizeb, Mahi, Sayah.
USM Bel-Abbès : Ayad, Hassani, Lacarne, Benyamina, Khelladi, Belkheir, Diden, Djauti, Rouai, Bengamra, Habibi.
WA Tlemcen : Benouah, Benai, Miraoui, Mohamed, Mazouz, Baghdadi, Belkhodja, Khelifa, Chofa, Waba, Boukli.

Calendrier

Résultats 

(*) le match USMBA-GCM (1-1) annulé! rejoué le jeudi 12 mars 1964, score (0-0).

(*) RCR/USMBA (1-1), match arrêté puis rejoué le jeudi 26 mars 1964 et terminé sur le même score (1-1).

(*) MCO-USMBA rejoué, score initial (1-1)

(*) La  journée initialement programmé le 20/10/63 a été reporté au 27/10/63 à la suite du conflit des frontières avec le Maroc !
(**) Score initial du match est de (3-1). Il a été rejoué le 17 mai 1964 et terminé sur le score de (2-0)

(*) Match joué 23 février 1964 (report).

(*) Score initial 2-0. Match rejoué le  1964, score (1-1).
(**) Score initial (2-2), match arrêté à la 82 minute à cause du manque d'éclairage (la nuit est tombé à 17 h 20 !). Le match a été rejoué le 23 février 1964, score (1-1).

(*) Remis au mercredi 22 avril 1964.

(*) ESM-USMBA, match retard joué le 23/2/64
(*) RCR-MCO, match retard joué le  mai 1964.
(*) SCMO-EMO, match retard joue le 14 mai 1964.

 match arrêté sur le score de 1-0 à la 78 min (?) à la suite de l'expulsion d'un joueur du CAP à la 84 min (?). Match gagné sur tapis vert 3-0.

NB: Suspension du WAT jusqu'à nouvelle ordre.

NB: l'USMBA compte 5 matches à rejouer contre les clubs suivants: le GCM (0-0) 3ej, le RCR (1-1) 4ej, le MCO (2-4) 6ej, l'OMA (2-0) 7ej et le SCMO (1-1) 10ej.

(1) match retard joué le  mai 1964.
(2) match arrêté à la 45 min sur le score de 1-0..rejoué le 1/5/64.
NB: les matches CCS/EMO et MCO/CRT ont été reportés à cause des conditions climatiques difficiles (pluie et vent).

(*) match CAP-MCS joué au stade tir au pistolet.

(*) Gagné sur tapis vert à la suite de graves incidents survenus en cours de match. Résultat du match sur le terrain (1-1), buts de Freha 36 (MCO) et Souidi  (JSMT)
(2) Match arrêté sur le score de (0-0). De graves incidents sont survenus dans le stade. Le joueur Mokri de Saïda a été blessé d'une balle de pistolet avec d'autres coéquipiers.
Le mercredi 22 avril 196 a connu d'autres événements de violence (match USM Alger/MC Alger).

(*) CRT suspendu jusqu'à nouvelle ordre !

(*) Absence de Pons (asmo) et Skander (jsmt)

NB : Décision du vice secrétaire d'état de la jeunesse et des sports M. Saddek Al Batal de lever les sanctions contre le WA Tlemcen (16 matchs perdus par pénalité !!) et CR Témouchent (sept matchs perdus par pénalité !) et aussi de lever le huis clos à partir du 25 mai 1964.

(*) match arrêté à la 

(1) joué au stade municipal d'Oran à 16h00.
(2) match arrêté à la  sur le score de 1-0 but de Soudani à la  minute....rejoué le 7 juillet 1964 score (2-1) pour l' esm.
NB : Le classement de la division d'honneur Ouest 1963/1964 est paru dans le journal algerien froncophone a l'époque : La république qui été paru a oran. L'ASM Oran est devenu champion d'oranie, saison 1963 - 1964 grâce au goal-average particulié (confrontation directe) avec le MC Oran (2/2) et (1/0).

NB: Le WA Tlemcen retourne à son stade après trois mois d'absence à cause de la suspension !
Les quatre premiers accèdent directement en national Une (1964/1965) à savoir ASMO - MCO - MCS - ESM. La JSM Tiaret  joue un tournoi d'accession avec le MC Alger et USM Sétif. Elle sera éliminée du tournoi mais repêché après une décision de la tutelle (FAF).

Meilleurs buteurs

Constantinois 
Dans le Constantinois, la Division d'Honneur est subdivisée en deux groupes régionaux contenant chacun 8 équipes. Les vainqueurs des deux groupes sont qualifiés pour le tournoi final.

Groupe Est

Classement

Groupe Ouest

Classement 

NB : Le MSP Batna a été sacré champion de son groupe grâce au goal-a virage particulier (match aller et retour) face à l'ES Sétif. Fin du championnat le .

Finale

Tournoi final 
Le tournoi final se déroule au stade Benabdelmalek à Constantine.

Demi-finales

Match de classement

Finale

Tableau d'honneur

Barrages de promotion 
 Les équipes classées entre la  et la  places dans les trois divisions d'honneurs, accède directement à la première division de la saison 1964-1965 nouvellement crée.
 Le MC Alger, USM Sétif et JSM Tiaret  au classement de leur ligue respective, joueront des matchs de barrages entre eux.
 Les matchs :

 Accession du MC Alger et de l'USM Sétif (tapis vert face à la JSMT).
 MO Constantine (finaliste de la coupe d'Algérie 1964) et JSM Tiaret (barragiste au tournoi d'accession, repêchés)   accèdent pour compléter à 16 clubs la division nationale.

Notes et références

Notes

Références 
 La Voix de l'Oranie,  année.

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1963-1964
 Championnat d'Algérie de football D2 1963-1964

Championnat d'Algérie de football
Football en 1963
Football en 1964